Stasiówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Stasiówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Stasiówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Stasiówka – polana w Beskidzie Wyspowym